Montandon se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 F. Jules Montandon
 F.Jules Montandon